Швенди:

 Швенди — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Швенди — коммуна в Швейцарии, в кантоне Гларус.

 Швенди, Лазарь (1522—1584) — немецкий полководец.

Примечания